Sky Marshall peut désigner :

Sécurité 
 Le métier de Sky marshal, qui est chargé de la sécurité dans les transports aériens

Culture populaire 
 Le grade et poste de Sky Marshal, qui est le dirigeant suprême de la Fédération et de ses armées.